Романски може да се отнася за:
 Любомир Романски (1912-1989), българо-германски диригент
 Стоян Романски (1882-1959), български езиковед